Митрофан Воронезький (6 листопада 1623 — 23 листопада 1703, Вороніж) — перший єпископ Воронезький.
 Митрофан (Юрчук) (19 листопада 1962 — 18 червня 2021) — архієрей Української Православної Церкви (Московського Патріархату).
 Митрофан (Гутовський) (1897—1953) — архієрей Російської православної церкви.